

Astronomia 
 2569 Madeline – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Madeline – cortometraggio d'animazione del 1952 diretto da Robert Cannon
 Madeline - Il diavoletto della scuola (Madeline) – film del 1998 diretto da Daisy von Scherler Mayer
 Madeline - Il film (Madeline: Lost in Paris) – film del 1999

Geografia 
 Madeline – località della Contea di Lassen, California (Stati Uniti)

Musica 
 Madeline – gruppo musicale

Onomastica
 Madeleine – variante francese e inglese del nome proprio di persona italiano femminile Maddalena

Televisione 
 Madeline – personaggio di Nikita
 Madeline – serie televisiva d'animazione